Jeschütz bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Großdubrau in Sachsen, siehe Jeschütz (Großdubrau)
 den deutschen Namen eines Ortes in Schlesien, siehe Jaszyce